Eyðfinn Davidsen (1966) – ex calciatore faroese
Hjalmar Davidsen (1879-1958) – regista danese
Jóhan Troest Davidsen (1988) – calciatore faroese
Leif Davidsen (1950) – scrittore danese
Vidar Davidsen (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
Viljormur Davidsen (1991) – calciatore faroese